2. Feldhockey-Bundesliga 2004/05 steht für:

 2. Feldhockey-Bundesliga 2004/05 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2004/05 (Herren)